Bei den Badminton-Mannschaftseuropameisterschaften 2006 wurden die europäischen Mannschaftstitelträger bei den Damen- und Herrenteams ermittelt. Die Europameisterschaft der Damen- und Herrenteams fand in Thessaloniki vom 14. bis 19. Februar 2006 statt und war gleichzeitig Qualifikationsturnier für den Thomas Cup 2006 und den Uber Cup 2006.

Die Europameisterschaft der gemischten Teams fand dagegen getrennt von der EM der Damen- und Herrenteams vom 8. bis zum 11. April 2006 in Den Bosch gemeinsam mit den Einzeltitelkämpfen statt.

Medaillengewinner

Herrenteams

Gruppenphase

Endrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Damenteams

Gruppenphase

Endrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 www.tournamentsoftware.com

Mannschaftseuropameisterschaft 2006
Mannschaftseuropameisterschaft 2006
Mannschaftseuropameisterschaft 2006
Sportveranstaltung in Thessaloniki